La saison 2013-2014 d'Eredivisie sera la  de la première division hollandaise. Le premier niveau du championnat oppose dix-huit clubs néerlandais en une série de 34 rencontres durant la saison de football. L'Ajax tentera de défendre son titre contre 17 autres équipes du championnat, dont les promus d'Eerste Divisie : SC Cambuur et Go Ahead Eagles qui remplacent Willem II et VVV Venlo, relégués à l'issue de la saison dernière.

C'est le tenant du titre, l'Ajax Amsterdam, qui est une nouvelle fois sacré après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le Feyenoord Rotterdam et huit sur le FC Twente. Il s'agit du trente-troisième titre de champion des Pays-Bas de l'histoire du club.

Participants 

Légende des couleurs

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Playoffs

Coupe d'Europe 
Le vainqueur est qualifié pour le  de la Ligue Europa 2014-2015.

Relégation 
Les vainqueurs sont promus ou maintenus en première division.

Bilan de la saison

Statistiques individuelles

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat des Pays-Bas de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

Championnat des Pays-Bas de football
Pays-Bas M1
Football aux Pays-Bas en 2013
Football aux Pays-Bas en 2014